Световното първенство по снукър през 2001 г. се провежда в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания от 19 април до 5 май и е спечелено от Рони О'Съливан след победа във финалния мач срещу Джон Хигинс с 18 – 14 фрейма.

Резултати

Най-голям брейк 
140 на Джо Суейл

2001